diverse plaatsen in de VS
 Rock Island (Florida)
 Rock Island (Illinois)
 Rock Island (Oklahoma)
 Rock Island (Washington)
 een album van Jethro Tull, zie Rock Island (Jethro Tull)
 een tractormerk, zie Rock Island (tractormerk)